Бардадим Світлана Вікторівна — заслужений працівник культури України.
 Бардадим Сергій Львович (1900 — після 1969) — український радянський футболіст, півзахисник, відомий за виступами у складі команди «Динамо» (Київ) 1928—1929 років.

Примітки